Lin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Chung-Chi Lin
 Chia-Wei Lin
 Fu-Ping Lin
 Junyi Lin
 Jian-Zhen Lin
 Mao Lin
 Ming-Yao Lin
 Nai-Quan Lin
 Lin Shu-Yen
 Yu-cheng Lin